XOS est le nom du premier exosquelette motorisé militaire développé par Sarcos et Raytheon pour l'armée américaine.
 XOS est une entreprise américaine qui produit des systèmes optiques à rayons X.
 X/OS est une distribution Linux à destination des entreprises.
 XOS est le code SIL de la langue xhosa parlée en Afrique du Sud.